Барри Ансуорт  (;  — ) — английский писатель, известный своими романами на исторические темы. Опубликовал 15 романов. Трижды номинировался на Букеровскую премию. Получил её в 1992 году за роман «Священный голод» ().

Биография 
Ансуорт родился в Wingate, горной деревне в графстве Дарем, Англия, в семье шахтеров. Его отец впервые пошел в шахту в возрасте 12 лет. Однако, когда его отцу было 19 лет, он отправился в США, где жил несколько лет и по возвращении в Англию занялся страховым бизнесом.

Окончил Манчестерский университет в 1951 году, жил во Франции в течение года преподавал английский язык. Путешествовал по Греции и Турции в 1960-х, читал лекции в университете Афин и Стамбульском университете. Опубликовал свой первый роман в 1966 году.

В 1999 году он был приглашенным профессором в Университете Айовы. В 2004 году он преподавал литературу и творческие письменные занятия в Кеньон колледж в Огайо.

В последние годы жизни жил в Перудже, город в Умбрии области Италии, со своей второй женой, гражданкой Финляндии.

Ансуорт умер в Италии в 2012 году, от рака легких.

Романы 
 The Partnership
 The Greeks Have a Word For It
 The Hide
 Mooncranker's Gift
 Большой день
 Pascali’s Island
 The Rage of the Vulture
 Stone Virgin
 Sugar and Rum
 Sacred Hunger
 Моралите
 После Ганнибала
 Losing Nelson
 The Songs of the Kings
 The Ruby in her Navel
 Земля чудес

Примечания

Ссылки 
 Биография и произведения

Лауреаты Букеровской премии
Английские писатели XX века
Английские писатели XXI века
Выпускники Манчестерского университета
Умершие от рака лёгкого
Преподаватели Кеньон-колледжа